Екраг — село Табасаранского района Дагестана. Входит в Хели-Пенджинский сельсовет.

Население 

Моноэтничное азербайджанское село.

Примечания 

Населённые пункты Табасаранского района